Římanka může být:
 obyvatelka města Říma
 obyvatelka starověkého Říma, viz Římané

kultura
 Římanka (román) – román italského spisovatele Alberta Moravii
 Římanka (film) – italský film z roku 1954 na motivy románu od Alberta Moravii

Související články 
 Řím (rozcestník)
 Říman